Elsenz (plaats), een dorp in Baden-Württemberg, Duitsland
Elsenz (rivier), een rivier in Baden-Württemberg, Duitsland